Pir ist ein männlicher Vorname im Großherzogtum Luxemburg. Der Name ist die luxemburgische Form von Peter bzw. Petrus.

Verbreitung 
Der Vorname Pir besteht nur in der luxemburgischen Sprache und ist in anderen Ländern selten. In einer Variante existiert der Name auch als Pier. Diese Schreibweise ist in Luxemburg erst den letzten Jahrzehnten aufgetreten und auf die Aussprache des Namens zurückzuführen. Die traditionelle Schreibweise bleibt aber Pir.

Aussprache 
Bei der Aussprache wird das „r“ geschluckt und in ein abfallendes „e“ umgewandelt (Aussprache des „e“ wie z. B. beim Verb „sagen“).

Spitznamen für Pir 
(Ein Vorname der sich von Pir ableitet ist Pit)

 Pireli
 Piirchen
 Péiter

Zudem werden Personen mit dem Doppelnamen Jean-Pierre (Johann-Peter) oft Jempi oder Jemp genannt.

Männlicher Vorname